Dżabal Dalal – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy w Parku Narodowym Świętej Katarzyny, ok. 55 km na północ od Góry Synaj. Mierzy 1606 m n.p.m.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy